Jana Novotná e Jim Pugh erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Zina Garrison e Sherwood Stewart.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Jim Pugh (campioni)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (quarti di finale)
n/a
 Patty Fendick /  Rick Leach (quarti di finale)

 Katrina Adams /  Martin Davis (primo turno) 
 Jill Hetherington /  Grant Connell (secondo turno) 
 Elise Burgin /  Peter Doohan (semifinali) 
 Nicole Provis /  Johan Kriek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Australian Open 1989